Der Jäger von Fall – film del 1918 diretto da Ludwig Beck
 Der Jäger von Fall – film del 1926 diretto da Franz Seitz
 Der Jäger von Fall – film del 1936 diretto da Hans Deppe
 Der Jäger von Fall – film del 1956
 Der Jäger von Fall – film del 1974